Офелија може да се односи на:
 Офелија (лик)
 Офелија (сателит)
 Офелија (ТВ серија)
 Офелија (филм из 1963)
 Офелија (филм из 2018)
 Офелија (Харал дел Прогресо)